Glyphyalinia virginica är en snäckart som först beskrevs av Morrison 1937.  Glyphyalinia virginica ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
virginica